Татья́на Влади́мировна Москвина́ (2 ноября 1958, Ленинград — 25 июля 2022, Санкт-Петербург) — российская писательница, театральный и кинокритик, публицистка, актриса, одна из создателей объединения журналистов «Петербургская линия». Главный редактор журнала «Время культуры. Петербург».

Биография 
Родилась 2 ноября 1958 года в Ленинграде. В 1982 году окончила театроведческий факультет ЛГИТМиКа (мастерская Е. Калмановского).
C 1986 по 2000 год работала научным сотрудником научно-исследовательского отдела ЛГИТМиКа (ныне — Российский институт истории искусств).
С 2006 года по момент смерти занимала должность заведующей отделом культуры газеты «Аргументы недели». Являлась членом Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза кинематографистов России.

Скончалась 25 июля 2022 года в Санкт-Петербурге.

Деятельность 
Публиковалась в научных сборниках ЛГИТМиКа;
 в журналах: «Искусство кино», «Сеанс», «Петербургский театральный журнал», «Театр», «Театральная жизнь», «Аврора», «Столица», «Искусство Ленинграда» и др.;

 в газетах: «Московские новости», «Час Пик», «Русский телеграф» и др.
Ведущая телепрограмм: «Артэкспресс», «Спешите видеть» (РТР-Петербург, 2000—2003), «А смысл?» (СТО, Санкт-Петербург, 2004—2005).

Ведущая радиопрограмм: «Русские сказки», «Главный вопрос», «Особое мнение» («Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге, 2000—2004)

С 1999 по 2011 годы вела свою колонку в ежемесячном петербургском журнале «Pulse».

C 2006 года — заведующая отделом культуры газеты «Аргументы недели». С 2008 — обозреватель «Радио России — Культура») — программа «Москвинские новости»

Автор пьес «Хорошая жизнь и прекрасная смерть господина Д.» (Театр, 2003, № 3); «Па-де-де» (Современная драматургия, 2004, июнь), «Одна женщина», «Рождение богов» (см. Москвина Т, Носов С. Истории. СПб, Лимбус-пресс, 2005), «Проклятая любовь» («Жар-книга», СПб, Лимбус -пресс, 2012) и др.

Книги 

 «Похвала плохому шоколаду» (СПб, «Лимбус-пресс», 2002)
 «Смерть это все мужчины» (СПб, «Амфора», 2004)
 «Люблю и ненавижу» (СПб, Амфора, 2005)
 «Всем стоять» (СПб, Амфора, 2006)
 «Энциклопедия русской жизни» (СПб, Амфора, 2007)
 «Она что-то знала» (СПб, Амфора, 2007)
 «Вред любви очевиден» (СПб, Лимбус-пресс, 2006)
 «Ничего себе Россия» (СПб, Лимбус-пресс, 2008)
 Истории (совместно с С. Носовым, СПб, Лимбус-пресс, 2005)
 «Женская тетрадь», «Мужская тетрадь», «Общая тетрадь» (все — М,, Астрель, 2009)
 «Страус-птица русская» (М. Астрель, 2010)
 «Позор и чистота» (М, Астрель, 2010)
 «В спорах о России: А. Н. Островский» (СПб, Лимбус-пресс, 2010)
 «Жар-книга» (СПб, Лимбус — пресс, 2012)
 «Жизнь советской девушки» (М, АСТ, 2014)
 «Культурный разговор» (М., АСТ, 2016)
 «Жена лейтенанта Коломбо» (СПб, Лимбус-пресс, 2018)
 «Бабаза ру» (М., АСТ, 2020)

Фильмография 
 2000: Дневник его жены — Соня
 1996: Мания Жизели — медсестра, либреттист

Личная жизнь 
Муж - с  1988 г. - журналист Сергей Шолохов. 

Сын - Всеволод Москвин (р. 1981) — лидер группы «Глом!». Сын - Николай Сергеевич Шолохов (р. 1990).

Призы и награды 
 Премия «Золотое перо Санкт-Петербурга» лучшему журналисту года (2000, за статьи в периодических изданиях).
 Премия «Золотое перо Санкт-Петербурга» лучшему журналисту года (2003, за радиопередачи).

Примечания 

Члены Союза кинематографистов России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Писатели России по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Лауреаты премии «Петрополь»
Петербургские фундаменталисты